No Brasil:
 Achyrocline satureioides — planta medicinal também conhecida como macela, macela-do-campo, macelinha, macela de travesseiro, carrapichinho-de-agulha, camomila nacional

Em Cabo Verde:
 Nauplius smithii — macela-de-Gordo, um arbusto endémico do Monte Gordo, na ilha de São Nicolau

Em Portugal:
 Milefólio (Achillea millefolium) — ou macela, macela-de-São-João; macela-francesa
 Anthemis cotula — macela-fedegosa; macela-fétida
 Lepidophorum repandum — macela-espatulada
 Anthemis tinctoria — macela-dos-tintureiros
 Camomila-romana (Chamaemelum nobile) — ou macela, macela-dourada

Ver também
 Camomila — termo por vezes usado como sinónimo de macela em Portugal

Desambiguações de vegetais